Стэннард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стэннард, Джозеф (1797—1830) — британский художник, работавший в основном в жанрах пейзажа и марины, представитель Нориджской школы.
 Стэннард, Иэн (род. 1987) — британский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Стэннард, Роберт (род. 1998) —  австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Стэннард, Элоиза Гарриет (1829—1915) — английская художница, специализировавшаяся на натюрмортах.